Пікпюс () — найбільший приватний цвинтар Парижа у XII окрузі, на якому цвинтарі поховані останки французів які були страчені на ґільйотині під час Великої французької революції 1789-1799 років. Тут поховано маркіза Лафаєта. 
 Пікпюс () — один з чотирьох кварталів XII округу Парижа.
 Пікпюс () — станція Паризького метрополітену.
 Пікпюс () — одна з вулиць XII округу Парижа.